Europejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych (ang. European Institute for Computer Antivirus Research)
 École internationale de création audiovisuelle et de réalisation – międzynarodowa szkoła filmowa w Paryżu